Pelc je lahko:

 Pelc, priimek več znanih ljudi
 Greben Pelcev, gorski greben v Julijskih Alpah
 Pelc nad Klonicami, 2442 m visok vrh v Julijskih Alpah
 Pelci nad Zadnjo Trento, vrhovi Pelc za Rušo (2133 m), Zadnji Pelc (2315 m), Srednji Pelc (2338 m) in Veliki Pelc (2388 m) v Julijskih Alpah
 Trentski Pelc, 2109 m visok vrh v Julijskih Alpah